Moriolaceae är en familj av svampar. Moriolaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Moriolaceae